У́лица Волода́рского — улица в городе Серпухове Московской области. Находится в исторической части города, на территории древнего посада. Прежнее название — Боровская.

Улица Володарского берёт начало от Нары на западе, пересекается с Тульской улицей около Соборной горы, затем пересекается с переулком Володарского, Ситценабивной и 1-й Московской улицами, 1-м переулком Возрождения и заканчивается на востоке на перекрёстке с улицами Луначарского, Весенней и 2-м переулком Возрождения над Серпейкой. Длина — около 1 200 метров.

Транспорт 
Улица Володарского является важной транспортной артерией города, по ней осуществляется движение общественного транспорта городских (в том числе автобусные маршруты № 5, 6) и междугородних маршрутов. Интенсивность автомобильного движения высокая.

Здания и объекты 
На улице Володарского расположены следующие исторические памятники:

На улице Володарского также расположена Успенская церковь XVIII века.

См. также 
 Список улиц Серпухова

Примечания 

Володарского
Серпухов